John Morton puede referirse a:

 John Morton Jr., baloncestista estadounidense;
 John Kenneth Morton, botánico y entomólogo británico;
 John Morton, cardenal, arzobispo de Canterbury y canciller de Inglaterra;
 John Morton, piloto de automovilismo estadounidense.